Намдэмун — одни из восьми ворот Сеула.
 Намдэмун (рынок) — рынок в районе одноимённых ворот в Сеуле.